Jerzy Rapf (-1874), lekarz
 Jerzy Rapf (1846-1904), inżynier